Chalobah ist der Familienname folgender Personen:

 Nathaniel Chalobah (* 1994), englischer Fußballspieler
 Trevoh Chalobah (* 1999), englischer Fußballspieler